

Населені пункти та їхні частини

 Ядвіжин — село в гміні Садкі Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ядвіжин — село в гміні Мірославець Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Ядвіжин — частина міста Піла в Пільському повіті Великопольського воєводства
 Ядвіжин — осада в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Ядвіжин — осада в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Ядвіжин — осада в гміні Злоценець Дравського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки